Auger-Saint-Vincent, municipi francès al departament de l'Oise (regió de Picardia)
 Auger de Balben (Risós, Delfinat, ?), tercer Mestre de l'Hospital (1160 – 1162)
 Augèr de Berbedà (segles  – XIV), noble aranès senyor de Lés 
 Athanase Auger (París, 1734 – 1792), pedagog, hel·lenista i traductor francès 
 Claudine Auger (París, 1941 – 2019), actriu francesa 
 Pablo Auger, lutier establert a Barcelona des del 1852 fins a la seva mort el 1877 
 Pierre Victor Auger (París, 1899 – 1993), físic francès, destacat en física atòmica, física nuclear i raigs còsmics 
 Miscel·lània:
 Efecte Auger, procés de des-excitació d'un altre electró d'aquell àtom, sense emissió de cap fotó
 Espectroscòpia electrònica Auger, tècnica analítica utilitzada en la ciència de superfícies i en la ciència de materials basat en el procés emissió Auger